

Geografia
 Lovat' – fiume della Bielorussia settentrionale e della Russia europea occidentale

Persone
 Lucas Lovat – calciatore brasiliano
 Riccardo Lovat – imprenditore italiano

Altro
 Clan Fraser di Lovat – clan scozzese delle Highlands
 Lord Lovat – titolo fra i pari di Scozia